Флаг Келантана — официальный символ малайзийского штата Келантан. Принят в 1924 году. На красном полотнище в центре расположены детали герба штата: белые полумесяц, звезда, две пики и два кинжала.

История 
С 1912 по 1923 годы флаг Келантана кардинально отличался от нынешнего. Он был белого цвета с синей каймой, находящейся у древкового, свободного и верхнего краёв. В центре флага находились синие стилизованные под кошку надписи на яванском языке. На хвосте кошки было написано «правительство Келантана», а на туловище выдержка из корана.

С 1928 по 1932 годы встречался вариант флага с более детально прорисованными элементами.

Символика 
Красный цвет символизирует честность народа и его доверие к власти. Пики и кинжалы — силу правителя и его святость. Полумесяц и звезда являются символами ислама.

Ссылки 
 Флаг Келантана на сайте «Flags of the World»

Флаги Малайзии
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Флаги с изображением копья
Кинжал в геральдике